Christophorus kan syfta på:

 Christophorus (opera) – en tysk opera av Franz Schreker

Personer
 Christophorus Germundi (?–1620), en svensk kyrkoman och riksdagsman
 Christophorus Nicolai Risell (1667–1762), en svensk präst och riksdagsledamot